Het seizoen 1965/66 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 4 september 1965 en eindigde op 29 mei 1966. 

RAA Louviéroise won in Vierde Klasse A, KSC Hasselt won in Vierde Klasse B, Voorwaarts Tienen won in Vierde Klasse C en KSC Eendracht Aalst won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 KSC Eendracht Aalst (competitiefraude)

Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 RFC Renaisien (rechtstreeks uit 3A)
 Voorwaarts Tienen (rechtstreeks uit 3B)
 R. Uccle Sport (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Lentezon Beerse
 Puurs Excelsior FC

Brabant
 VC Itna Itterbeek
 FC Overijse

Limburg
 KFC Moedige Duivels Halen

Oost-Vlaanderen
 KSV Oudenaarde

West-Vlaanderen
 KFC Meulebeke

Henegouwen
 US du Centre

Luik
 R. Fléron FC
 R. Spa FC

Luxemburg
 RSC Athusien

Namen
 RUW Ciney

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 RAA Louviéroise (kampioen 4A)
 KSC Hasselt (kampioen 4B)
 Voorwaarts Tienen (kampioen 4C)
 KSC Eendracht Aalst (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 US du Centre (rechtstreeks uit 4A)
 R. Gosselies Sports (rechtstreeks uit 4A)
 RUW Ciney (rechtstreeks uit 4A)
 SRU Verviers (rechtstreeks uit 4B)
 R. Spa FC (rechtstreeks uit 4B)
 RCS Visétois (rechtstreeks uit 4B)
 VC Itna Itterbeek (rechtstreeks uit 4C)
 FC Ninove (rechtstreeks uit 4C)
 K. Vilvoorde FC (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Evergem-Center (rechtstreeks uit 4D)
 FC Gerda Sint-Niklaas (rechtstreeks uit 4D)
 KSK Geraardsbergen (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. Indien twee uitgelote teams elk een wedstrijd wonnen, dan werd er een derde wedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4